По́лный при́вод:

В кинематографе:
 Полный привод — французская приключенческая кинокомедия.
В технике:
 Полный привод — конструкция трансмиссии автомобиля, когда крутящий момент, создаваемый двигателем, передаётся на все колёса.
Прочее:
 Серия игр фирмы 1С на основе Chrome Engine.